Johannes von Wesel oder Johannes de Wesalia ist der Name folgender Personen:

* Johann von Wesel (1425–1481), spätmittelalterlicher Theologe
 Johannes Wytinck von Wesel († 1472), Arzt und Astrologe
 Johannes Rudolphi de Wesalia (fl. um 1350), Philosoph in Paris

Siehe auch:
 Johann Wessel